

Personnalités 
 Mahomet (570-632), prophète de l'Islam (aussi orthographié Mohammed ou Muhammad)
 Mahomet Weyonomon (1700-1736), chef mohegan

Toponyme 

  en Pologne
  en Australie
 Mahomet (Illinois)